Schiacciamento (o ellitticità), indica l'appiattimento ai poli di uno sferoide oblato rispetto all'equatore
Schiacciamento, modalità di esecuzione della pena di morte